2S9 NONA (Новейшее Орудие Наземной Артилерии) je sovětský, resp. ruský samohybný minomet ráže 120 mm. Stroj je postaven na podvozku z obrněného vozidla BTR-D, jehož trup je zčásti postaven na bázi hliníku. Do služby byl uveden roku 1981.

Uživatelé 
 Ázerbájdžán – 27
 Bělorusko – 54
 Kyrgyzstán – 12
 Moldavsko – 9
 Rusko – cca 600
 Turkmenistán – 12
 Ukrajina – 64
 Uzbekistán – 60
 Afghánistán – stav neznámý

Externí odkazy 
 
 

Sovětská samohybná děla
Sovětské a ruské minomety
Dělostřelectvo ráže 120 mm
Obojživelná obrněná bojová vozidla